Bush Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bush Hill (Hartford County, Connecticut)	
 Bush Hill (New London County, Connecticut)	
 Bush Hill (Windham County, Connecticut)	
 Bush Hill (Georgia)	
 Bush Hill (Kalifornien)	
 Bush Hill (Essex County, Massachusetts, 59 m)	
 Bush Hill (Essex County, Massachusetts, 78 m)	
 Bush Hill (Hampden County, Massachusetts)	
 Bush Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Bush Hill (New Hampshire)	
 Bush Hill (Cattaraugus County, New York)	
 Bush Hill (Steuben County, New York)	
 Bush Hill (Pennsylvania)	
 Bush Hill (Texas)	

Siehe auch:
 Brush Hill